Улица Урицкого — улица в историческом центре города Владимир. Проходит от Коммунального спуска, как продолжение улицы Карла Маркса, до Муромской улицы.

История 

Историческое название — Подсоборная — связано с расположением улицы ниже Соборной горы города, вся окрестность улицы носила название Подмонастырской слободки или Подмонастырского посада по близости Рождественского монастыря. 

Современное название с 1923 года в честь начальника Петроградской ЧК Моисея Урицкого (1873—1918). В 1927 году к улице присоединили Подбульварную улицу.

На улице сохранилась жилая застройка начала XX века.

В д. 30 во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 год размещался военный госпиталь № 3472 (мемориальная доска).

Утром 10 октября 2008 года при переходе улицы на пути к железнодорожному вокзалу был сбит насмерть автомобилем ВАЗ-2114 олимпийский чемпион Алексей Прокуроров. Автомобилем управлял нетрезвый водитель 23 лет, не имеющий права вождения с 18 июля 2008 года, который значительно превысил скорость и не смог вписаться в поворот.

Достопримечательности 
д.30 — в 1930-е гг. в размещавшейся здесь железнодорожной общеобразовательной школе учился будущий Герой Советского Союза лётчик Е. И. Пичугин (1922—1942, мемориальная доска)

Литература

Примечания

Ссылки 
Улица Урицкого

Виртуальный Владимир >> населённые пункты Владимирской области >> город Владимир >> Улицы >> Урицкого
Улицы Владимира
Улицы, названные в честь Моисея Урицкого